In 1977 werd de 21ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De officiële naam in die tijd was Copa Brasil. De competitie werd gespeeld van 29 augustus tot 12 december. São Paulo werd landskampioen.

Format
Er namen 62 teams deel aan het kampioenschap. In de eerste fase werden de clubs verdeeld over zes groepen van tien of elf teams. De top vijf kwalificeerde zich voor de tweede fase en werden verdeeld over de groepen G tot L, daarvan stootte de top drie nog door naar de derde fase. De andere clubs uit de eerste fase werden in de tweede fase nog verdeeld over de groepen M tot R, hiervan stootte enkel de winnaar door naar de derde fase. Indien een club met meer dan twee goals verschil won kreeg het drie punten, anders twee. 

In de derde fase werden de clubs verdeeld over vier groepen van zes. De groepswinnaar kwalificeerde zich voor de halve finale.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Tweede fase

Groep G

Groep H

Groep I

Groep J

Groep K

Groep L

Groep M

Groep N

Groep O

Groep P

Groep Q

 1: Vitória werd gediskwalificeerd omdat ze spelers van Fluminense de Feira omgekocht hadden in een wedstrijd tussen Fluminense en Desportiva.

Groep R

Derde fase

Groep S

Groep T

Groep U

Groep V

Halve finale

Finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A